СМЕРШ:
 СМЕРШ (сокращение от «Смерть шпионам!») — название ряда независимых друг от друга организаций военной контрразведки в Советском Союзе во время Великой Отечественной войны, созданных в 1943 году.
 «СМЕРШ» — российский четырёхсерийный телесериал 2007 года режиссёра Зиновия Ройзмана.
 «СМЕРШ» — российско-белорусский двенадцатисерийный телесериал 2013 года режиссёров Эдуарда Пальмова и Александра Даруги.
 «СМЕРШ» — российский двенадцатисерийный телесериал 2019 года режиссёра Олега Фомина по мотивам приключенческих книг В.В. Веденеева.  Фомин также сыграл в фильме главную роль.